|}
Die Bahnstrecke Velký Osek–Trutnov ist eine Eisenbahnverbindung in Tschechien, die ursprünglich von der k.k. priv. Österreichischen Nordwestbahn (ÖNWB) als Teil ihres staatlich garantierten Stammnetzes errichtet und betrieben wurde. Sie zweigt in Velký Osek von der Bahnstrecke Wien Nordwestbf–Děčín-Prostřední Žleb ab und führt über Chlumec nad Cidlinou und Stará Paka (Alt Paka) nach Trutnov (Trautenau), wo sie in Poříćí (Parschnitz) in die Bahnstrecke Jaroměř–Lubawka einmündet. 

Die Strecke ist Teil des gesamtstaatlichen Netzes („celostátní draha“).

Geschichte 
Eröffnungsdaten:
 Trautenau–Parschnitz: 29. Oktober 1870 
 Groß Wossek–Wostromer und Pelsdorf–Trautenau: 21. Dezember 1870
 Wostromer–Pelsdorf: 1. Juni 1871

Nach der Verstaatlichung der ÖNWB ging die Strecke am 1. Januar 1908 an die k.k. Staatsbahnen (kkStB) über. Nach dem Ersten Weltkrieg traten an deren Stelle die neu gegründeten Tschechoslowakischen Staatsbahnen ČSD.

Nach der Angliederung des Sudetenlandes an Deutschland im Herbst 1938 kam die Strecke zwischen Märzdorf und Parschnitz zur Deutschen Reichsbahn, Reichsbahndirektion Breslau. Im Reichskursbuch war die Verbindung nun als KBS 155f Ruhbank und Merzdorf (Rsgb)–Landeshut–Königshan(–Schatzlar)–Trautenau(–Freiheit-Johannisbad)–Pelsdorf(–Märzdorf [Böhmen])–Hohenelbe enthalten. Die restliche Strecke verblieb im Betrieb der damaligen Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren (ČMD-BMB). Diese eröffneten am 6. Oktober 1940 die Verbindungskurve Velký Osek – Kanín, die seitdem Zugfahrten ohne Richtungswechsel von Prag nach Ostböhmen ermöglicht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam die Strecke wieder vollständig zu den ČSD.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke im Zuge der Auflösung der Tschechoslowakei an die neu gegründeten České dráhy (ČD) über. Seit 2003 gehört sie zum Netz des staatlichen Infrastrukturbetreibers Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Bis Anfang der 1990er Jahre verkehrten über die Strecke auch Fernverkehrszüge, so etwa zwischen Prag und Trutnov bzw. Svoboda nad Úpou. Heute (2019) wird die Verbindung Kolín–Velký Osek–Trutnov von einer im Zweistundentakt verkehrenden Eilzugverbindung bedient. Daneben wird die Strecke zwischen Velký Osek und Chlumec nad Cidlinou von den Schnellzügen von Prag nach Hradec Králové (teilweise weiter nach Trutnov) benutzt, die aber nur in Chlumec nad Cidlinou halten. Personenzüge verkehren etwa zweistündlich in den Relationen Městec Králové–Chlumec nad Cidlinou–Stará Paka und Vrchlabí–Kunčice nad Labem–Trutnov. Einzelne Züge bedienen an den Wochenenden im Sommer die Relation Trutnov–Sędzisław in Polen.

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Relation Prag–Hradec Králové plant SŽDC einen zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Velký Osek und Chlumec nad Cidlinou für eine Streckengeschwindigkeit von 160 km/h. Teil des Projektes ist auch eine neue Verbindungsbahn „Libická spojka“ zur Umgehung des Bahnhofes Velký Osek. Die Verbindungsbahn soll in Libice nad Cidlinou aus der Bahnstrecke Znojmo–Nymburk abzweigen und nördlich der Autobahn D11 im Bereich der vorhandenen Abzweigstelle Kanín in die Strecke Velký Osek–Trutnov einmünden. Die Strecke würde so in dieser Relation um etwa 4,5 Kilometer verkürzt. Die Arbeiten sollen 2023 beginnen und bis 2028 abgeschlossen sein.

Weblinks 

 (Praha–)Velký Osek–Hradec Králové–Choceň auf www.zelpage.cz
 Chlumec nad Cidlinou–Trutnov auf www.zelpage.cz
 Jaroměř–Trutnov auf www.zelpage.cz
 Fahrplan 2018 020 Velký Osek – Chlumec nad Cidlinou
 Fahrplan 2018 040 Chlumec nad Cidlinou – Trutnov
 Fahrplan 2018 043 Trutnov – Lubawka

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Tschechien